Алунишу има више значења:

 Алунишу (Бајикулешти), насеље у округу Арђеш у Румунији
 Алунишу (Брадулец), насеље у округу Арђеш у Румунији
 Алунишу (Дамбовица), насеље у округу Дамбовица у Румунији
 Алунишу (Илфов), насеље у округу Илфов у Румунији
 Алунишу (Клуж), насеље у округу Клуж у Румунији